Biliotti ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Biliotti (1833–1915), britischer Diplomat und Archäologe
 Emiliano Biliotti (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Enzo Biliotti (1887–1976), italienischer Schauspieler
 Fabio Biliotti (* 1957), italienischer Motorradrennfahrer